Peng kan som auktorsförkortning betyda:

 Ching I Peng
 Long Jin Peng
 Xian-Jin Peng

Robotskapade auktorsförkortningar